English (Indiana)
English (Kentucky)
English (Nyugat-Virginia)
English (Brazoria megye, Texas)
English (Red River megye, Texas)